Южные Династии () — название четырёх китайских царств, которые существовали в период 420 г. — 589 г. на территории Южного Китая.

В их число входили
 Лю Сун (Южная Сун), 420—479
 Южная Ци, 479—502
 Лян, 502—557
  Поздняя Лян, 555—587
 Чэнь, 557—589.

Ссылки 
 History of China: A good catalogue of info 

Южные и Северные династии
Государства в истории Китая
Появились в 420 году
Исчезли в 589 году